A Ligue 1 2008-09-es szezonja volt a bajnokság hetvenegyedik kiírása. A pontvadászat 2008. augusztus 9-én, 20 csapat részvételével rajtolt és 2009. május 30-án ér véget. Az Olympique Lyonnais volt az első osztály címvédője.

Kieső és feljutó csapatok 
A másodosztályból feljutó csapatok
 Le Havre AC: 2008. április 22-én a CS Sedan elleni döntetlent követően.
 FC Nantes: 2008. április 25-én a Montpellier HSC elleni döntetlent követően.
 Grenoble Foot 38: 2008. május 12-én a LB Châteauroux elleni döntetlent követően.

A másodosztályba kieső csapatok
 FC Metz: 2008. április 12-én a Olympique Marseille elleni vereséget követően.
 RC Strasbourg: 2008. május 10-én a SM Caen elleni vereséget követően.
 RC Lens: 2008. május 17-én a Girondins Bordeaux elleni vereséget követően.

Részt vevő csapatok

Az állás

Kereszttábla

Vezetőedzők

Góllövőlista 
2009. május 30-i állapotnak megfelelően.

További információk 
 A Ligue 1 hivatalos oldala 

Francia labdarúgó-bajnokság
Francia 1